Italy kan syfta på:

 Italy (dikt) – en dikt av Patti Smith från 1978 i boken Babel
 Air Italy – ett flygbolag baserat i Gallarate, Italien
 Air Italy (2018) – Italiens tredje största flygbolag

Geografi
 Italy, New York – en stad i New York i USA
 Italy, Texas – en stad i Texas i USA
 Italien, det engelska namnet

Se även
 Little Italy – flera platser
 Mount Italy – flera platser